Гомесельо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,70 км². Население — 562 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Gomecello
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки